Принцесса () — мексиканская 398-серийная мелодрама с элементами драмы 1984 года производства телекомпании Televisa.

Синопсис 
Телесериал повествует о подругах Паоле, Фернанде, Мариселе и Адриане, которые работают в бутике в Мехико под названием «Принцесса».

Создатели телесериала

В ролях 
 Иран Йори — Паола Сан Роман Сантандер
 Анхелика Арагон — Фернанда Монтенегро#1
 Альма Муриэль — Фернанда Монтенегро#2
 Ильда Агирре — Фернанда Монтенегро#3
 Сесилия Камачо — Марисела Монтеагудо
 Анабель Феррейра — Адриана Элгета
 Рохелио Герра — Сантьяго Перес
 Грегорио Касаль — Леонардо Герра
 Саби Камалич — Паулина Бальмер дель Прадо Сан Миллан
 Карлос Камара — Максимо Торрес
 Хавьер Руан — Эдуардо Лопес
 Херман Роблес — Рамиро Хуэльга
 Мануэль Саваль — Рейнальдо Кевальос#1
 Херардо Пас — Рейнальдо Кевальос#2
 Альваро Сервиньо — Даниэль Мартинес
 Мария Мартин — Росио Монтесинос дель Валье
 Давид Остроски — Хуан Карлос Вильянуэва
 Сурия МакГрегор — Франческа Оласабаль
 Херардо Мургия — Родриго Фухимори
 Моника Санчес Наварро — Эрика Мария
 Летисия Кальдерон — Вики
 Артуро Пениче
 Луис Баярдо
 Эльса Карденас — Фелиса
 Дина де Марко — Вирхиния
 Вирхиния Гутьеррес
 Хосе Элиас Морено-мл. — Хулио Сесар
 Ханет Руис — Анита
 Хосе Роберто Хилл — Данило
 Леонардо Даниэль — Федерико
 Стелла Инда — Чоле
 Ребека Рамбаль — Марина
 Хули Фурлонг — Элиана
 Альфонсо Итурральде — Анибаль
 Артуро Гисар — Энрике
 Константино Костас — доктор Варгас
 Эрика Магнус
 Отто Сирго — Родольфо
 Андрес Буэнфиль — Лисандро
 Луис Урибе — Херарбо
 Хосефина Эскобедо — Альсира
 Одисио Бишир — Исмаэль
 Арлетт Пачеко — Марискаль
 Хуан Карлос Серран — Эмилио
 Роксана Сауседо — Кристина#1
 Кристина Рубиалес — Кристина#2
 Лорена Риверо — Аурора
 Хорхе Луке — Мартин
 Сервандо Манцетти — Рубен
 Армандо Кальво — Рамон
 Марипас Банкельс — Бренда
 Артуро Лорка — Отто
 Алехандро Томмаси — Сесар
 Алехандро Ландеро — Касимиро
 Эктор Суарес Гомис
 Адела Норьега — Алина

Административная группа 
 оригинальный текст: Нене Каскаллар
 либретто: Карлос Ромеро
 адаптация: Вивиан Песталоцци
 музыкальная тема заставки: Principessa
 начальник производства: Артуро Лорка
 ассоциированный продюсер: Эухенио Кобо
 операторы-постановщики: Эрнесто Арреола, Мануэль Руис Эспарса
 режиссёр-постановщик: Педро Дамиан
 продюсер: Валентин Пимштейн

Награды и премии

TVyNovelas (0 из 2)

Ссылки 
 Подробная информация.

Телесериалы Мексики 1984 года
Телесериалы на испанском языке
Драматические телесериалы Мексики
Мелодраматические телесериалы Мексики
Теленовеллы Televisa
Теленовеллы Мексики
Телесериалы по сценариям Вивиан Песталоцци
Телесериалы по сценариям Карлоса Ромеро